Kaurismäki peut faire référence à :

Patronyme 
Aki Kaurismäki, réalisateur de cinéma finlandais
Mika Kaurismäki, réalisateur, producteur, scénariste et monteur finlandais, frère d'Aki Kaurismäki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois